Cremenciug, comune della Moldavia nel distretto di Căușeni
Cremenciug, comune della Moldavia nel distretto di Soroca